Đại Hòa (Quảng Nam)
 Đại Hòa (Bến Tre)